Peyton Place es el título de varias obras de ficción:

 la novela Peyton Place (1956), de Grace Metalious;
 la película Peyton Place (1957), adaptación de la anterior dirigida por Mark Robson; y
 la serie de televisión Peyton Place (1964-69), emitida por la ABC y también basada en la novela de Metalious.